Ashlag ist der Familienname folgender Personen:

 Baruch Ashlag (1907–1991), Kabbalist, Sohn von Yehuda Ashlag
 Yehuda Ashlag (1884–1954), Kabbalist, Vater von Baruch Ashlag